Csorba Géza (1849–1908) ügyvéd, lapszerkesztő, politikus
 Csorba Géza (1892–1974) Kossuth-díjas szobrászművész
 Csorba Géza (1932–2014) művészettörténész